Громадська експертна рада при Українській частині Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС - консультативно-дорадчий орган, утворений рішенням Української частини Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС (протокол № 21 від 27 червня 2008)

Мета діяльності 
Забезпечення відкритості у діяльності Української частини Комітету, врахування громадської думки.

Склад ради 
Члени ради є експертами з різних аспектів європейської інтеграції і представляють аналітичні центри, громадські організації всеукраїнського характеру (тобто, мають розвинуті осередки у різних регіонах України), громадські фонди, що опікуються питаннями дотичними до європейської інтеграції, а також окремі міжнародні проекти у сфері європейської інтеграції. Склад ради затверджено рішенням Української частини Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС (Протокол від 27 червня  2008 р. № 21).

Головою ради є Рибачук Олег Борисович.

Посилання 
 Сторінка Громадської експертної ради на Урядовому порталі 

Відносини України з ЄС
Громадянське суспільство